Mokro je lahko:
 BiH
 Mokro, Konjic
 Mokro, Pale
 Duboko Mokro

Črna gora
 Mokro, Šavnik